Basketo peut être :

 Basketo ou mesketo, langue afro-asiatique parlée dans le woreda spécial de Basketo en Éthiopie ;
 Basketo, woreda spécial de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie.